Reugny (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Reugny (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym